Hieronder de lijst van ministers van Defensie van Zuid-Afrika (Afrikaans: Ministers van Verdediging, Engels: Ministers of Defence):

Zie ook
 Politiek in Zuid-Afrika
 Leger van Zuid-Afrika

Zuid-Afrikaanse
Defensie